Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli (ora Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore) – chiesa di Roma
Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli – chiesa di Napoli